Maison des Loups à Charmes dans les Vosges ;
 Maison des Loups à Caylus dans le Tarn-et-Garonne  ;
 Maison des Loups à Pulligny en Meurthe-et-Moselle.